La Cañada steht für:

 La Cañada (Querétaro), mexikanische Ortschaft im Municipio El Marqués
 La Cañada (Santiago del Estero), argentinische Stadt in der Provinz Santiago del Estero
 La Cañada de Verich, spanische Ortschaft in der Provinz Teruel
 La Cañada Flintridge, US-amerikanische Stadt in Kalifornien